Шулешко:
 Шулешко, Евгений Евгеньевич (1931-2006) — советский детский педагог.
 Шулешко, Фёдор Иосифович (1921-2007) — советский деятель железных дорог.